«Травля», также «Охота» или «Преследуемый» () — американский кинофильм 1995 года.

Сюжет 
В основе фильма лежит противоборство между японскими самураями и кланами ниндзя, начавшееся во времена средневековья и продолжающееся по сей день. Школа самураев Кендзюцу уже несколько веков враждует с кланом ниндзя Макато, главой которого в настоящее время является некий Киндзё — таинственный человек, лица которого никто и никогда не видел. Школу Кендзюцу издавна возглавляет род Такэдо и сэнсэй Такэдо должен сразиться с Киндзё, но никак не может напасть на его след. Однажды к нему является его старый знакомый доктор Ямура и рассказывает, что к нему в больницу привезли раненого американца — компьютерщика Пола Расина. Причиной ранения является сюрикэн Макато. Сэнсэй чувствует, что теперь путь к Киндзё открыт — через попавшего в переделку Пола.

Пол стал невольным свидетелем заказного убийства красавицы Кирины,  с которой он накануне провёл незабываемую ночь любви (Киндзё и его подручные в это время находились в соседней комнате). Киндзё, поражённый мужественным поведением своей жертвы, безрассудно соглашается с последней просьбой Кирины перед казнью — открыть своё лицо, чего обычно ниндзя никогда не делают. Увидев лица всех убийц Кирины, в том числе и Киндзё, Пол получает удар отравленным сюрикэном, но по счастливой случайности остается жив. В бреду его постоянно преследует образ прекрасной жертвы. Теперь Расин, оставаясь в живых, представляет угрозу для Киндзё и его клана.

Доктор Ямура, сэнсэй Такэдо и его жена Мияко посещают Пола в больнице и пытаются убедить в том, что отныне ему грозит опасность. Но он не верит им и, как настоящий американец, доверяет нескольким полицейским, которые его охраняют. Вскоре он собирается спешно покинуть больницу. Его останавливает появившийся шеф полиции. Он убеждает Расина, что ниндзя в Японии давно нет, что Киндзё — это миф, но падает, сражённый стрелами нападающих отовсюду ниндзя. Пол, отстреливаясь из пистолета, уходит от убийц, ранив одного из них, затем по телефону связывается с семейством Такэдо и они втроём пытаются на скоростном поезде из Нагои добраться до убежища (родового замка Кэндзюцу на острове).

Расин, преследуемый по пятам лучшими ниндзя Киндзё в скоростном поезде, находится под защитой самурая и его жены. Ниндзя нападают на пассажиров одного из вагонов поезда, убивая всех подряд, но затем их останавливают самурайский меч  в руках Такэдо и стрелы, выпущенные Мияко из лука. Прибывшие на конечной станции полицейские видят развязку кровавой драмы — все нападавшие мертвы, но Такэдо и его жену не арестовывают, так как полиция считает очевидным, что они действовали в целях самообороны и защиты пассажиров поезда. Полицейские хотят  забрать меч Такэдо, являющийся орудием убийства, тогда самурай ломает меч, наступив на него ногой, и после этого отдаёт полицейским.

Поначалу на острове Пол Расин находится в безопасности. Но у сэнсэя Такэдо на американца свои планы. На протяжении трёх недель оружейный мастер Ясима куёт для самурая новый меч, а Расин становится его помощником и учеником, потому что старый спившийся мастер обладает навыками не только изготовления, но и владения мечом. В это же время Киндзё пытается найти «призрака», похитившего его боевой дух. Как только меч изготовлен, сэнсэй делает так, чтобы ниндзя узнали о пребывании Расина на острове, и делает того пленником.

Узнав, что Расин у Такэдо, Киндзё соглашается сразиться с самураем, чтобы заполучить Расина. Такэдо, полагаясь на кодекс чести, ждёт поединка с самим Киндзё. Но вместо этого все его ученики погибают от рук ниндзя. Затем происходит поединок между Такэда и Киндзё, в ходет которого ниндзя побеждает и убивает самурая, но получает травму правой руки, которой держит меч. Жена самурая Мияко тоже ждёт гибели от меча Киндзё, но вдруг внезапно появляется Расин, освобождённый из плена оружейным мастером. В поединке на самурайских мечах, используя преимущество — Киндзё вынужден сражаться, держа меч в левой руке — Расину удаётся одержать победу над ниндзя. На момент смерти предводителя клана ниндзя последний оставшийся в живых член самурайского клана — Мияко — остаётся жива, и таким образом победа Расина означает победу клана самураев Кэндзюцу над кланом ниндзя Макато.

В ролях 
 Кристофер Ламберт — Пол Расин
 Джоан Чэнь — Кирина
 Джон Лоун — Киндзё
 Ёсио Харада — сэнсэй Такэдо 
 Ёко Симада — Мияко Такэдо 
 Мари Нацуки — Юнко
 Сокэ Кубота Такаюки — Осима
 Тун Лун — Шеф полиции
 Масуми Окада — Вадакура
 Джеймс Сайто — Нэмура

Саундтрек 
 The Hunted Main Theme — Kodo 303 сек.
 Kirina’s Theme — Bamboo Versio — Kodo 62 сек.
 Intruder — Kodo 81 сек.
 . Love Affair (Papa’s Palm Wine) — Kodo 133 сек.
 Punishment Of Betrayal — Kodo 60 сек.
 Matsuri (Irodori) — Kodo 599 сек.
 Darkness — Kodo 100 сек.
 Kirina’s Theme — Kodo 85 сек.
 Irritation — Kodo 100 сек.
 Oshima’s Theme (Tsuki-No-Sei) — Kodo 165 сек.
 Run! — Kodo 115 сек.
 Remembering Kirina 1 — Kodo 84 сек.
 The Battle — Kodo 264 сек.
 Remembering Kirina 2 — Kodo 65 сек.
 The Hunted Ending Theme — Kodo 85 сек

Ссылки 
 
 Травля на Rotten Tomatoes
 Травля на ozon.ru

Фильмы-боевики США
Фильмы о Нагое
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года